

Patronyme 

 Hassane Alla (né en 1980), footballeur marocain ;
 Thierry Alla (1955-2023), compositeur et musicologue français.

Prénom 
Alla est un prénom.

Autres 
Alla peut désigner :
 Alla (né en 1946), chanteur algérien.

Allá peut désigner :
 Allá, groupe hispanique.